AC Milan története 15. bajnoki címét nyerte.

A bajnokság végeredménye 

Juventus címvédőként selejtező nélkül játszhat a Bajnokok Ligájában.|

Kereszttabella

Góllövőlista 
24 gól
 Gólkirályok: Giuseppe Signori (SS Lazio) és Igor Protti (AS Bari)

Lásd még 
Coppa Italia 1995-1996
Serie B 1995-1996

Serie A szezonok
Olasz 1